K19, K-19 ou K.19 peut faire référence à :
 K-19, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin de la Marine russe ;
 K-19 : Le Piège des profondeurs, un film de Kathryn Bigelow ;
 Sonate K. 19, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Symphonie nº 4 (K.19), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres